Сюлли́ — многозначный термин, фамилия и топоним:

 Персоналии
 Морис де Сюлли (1105/1120 — 1196) — епископ Парижа с 1160 года, инициатор строительства Собора Парижской Богоматери.
 Сюлли, Максимильен де Бетюн (1560—1641) — глава французского правительства при короле Генрихе IV.
 Сюлли-Прюдом (1839—1907) — французский поэт и эссеист.

 Топонимы
 Сюлли — коммуна во Франции в департаменте Кальвадос.

См. также 
 Сюлли-сюр-Луар